La Nationalliga A 1948/49 fue la 52.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1949
Fútbol en 1948
Fútbol en 1949
Suiza en 1948
Suiza en 1949